Velika nagrada Francije 1951 je bila četrta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1951. Odvijala se je 1. julija 1951.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 24
|  Juan Manuel Fangio
| Alfa Romeo
| align="right" | 2:25,7
| align="right" |  –
|-
! 2
| 2
|  Nino Farina
| Alfa Romeo
| align="right" | 2:27,4
| align="right" | + 1,7
|-
! 3
| 12
|  Alberto Ascari
| Ferrari
| align="right" | 2:28,1
| align="right" | + 2,4
|-
! 4
| 10
|  Luigi Villoresi
| Ferrari
| align="right" | 2:28,5
| align="right" | + 2,8
|-
! 5
| 6
|  Consalvo Sanesi
| Alfa Romeo
| align="right" | 2:28,9
| align="right" | + 3,2
|-
! 6
| 14
|  José Froilán González
| Ferrari
| align="right" | 2:30,8
| align="right" | + 5,1
|-
! 7
| 8
|  Luigi Fagioli
| Alfa Romeo
| align="right" | 2:33,1
| align="right" | + 7,4
|-
! 8
| 42
|  Louis Chiron
| Talbot-Lago-Talbot
| align="right" | 2:43,7
| align="right" | + 18,0
|-
! 9
| 26
|  Reg Parnell
| Ferrari
| align="right" | 2:44,0
| align="right" | + 18,3
|-
! 10
| 38
|  Philippe Étancelin
| Talbot-Lago-Talbot
| align="right" | 2:44,8
| align="right" | + 19,1
|-
! 11
| 46
|  Yves Giraud-Cabantous
| Talbot-Lago-Talbot
| align="right" | 2:45,7
| align="right" | + 20,0
|-
! 12
| 28
|  Johnny Claes
| Talbot-Lago-Talbot
| align="right" | 2:46,6
| align="right" | + 20,9
|-
! 13
| 40
|  Louis Rosier
| Talbot-Lago-Talbot
| align="right" | 2:48,0
| align="right" | + 22,3
|-
! 14
| 44
|  Eugène Chaboud
| Talbot-Lago-Talbot
| align="right" | 2:49,6
| align="right" | + 23,9
|-
! 15
| 50
|  Onofre Marimón
| Maserati-Milano
| align="right" | 2:49,9
| align="right" | + 24,2
|-
! 16
| 18
|  Toulo de Graffenried
| Maserati
| align="right" | 2:50,1
| align="right" | + 24,4
|-
! 17
| 36
|  Aldo Gordini
| Simca-Gordini
| align="right" | 2:50,3
| align="right" | + 24,6
|-
! 18
| 32
|  Maurice Trintignant
| Simca-Gordini
| align="right" | 2:50,4
| align="right" | + 24,7
|-
! 19
| 48
|  Guy Mairesse
| Talbot-Lago-Talbot
| align="right" | 2:58,4
| align="right" | + 32,7
|-
! 20
| 24
|  Peter Whitehead
| Ferrari
| align="right" | 2:59,0
| align="right" | + 33,3
|-
! 21
| 34
|  André Simon
| Simca-Gordini
| align="right" | 2:59,5
| align="right" | + 33,8
|-
! 22
| 20
|  Harry Schell
| Maserati
| align="right" | 3:02,0
| align="right" | + 36,3
|-
! 23
| 30
|  Robert Manzon
| Simca-Gordini
| align="right" | 3:06,0
| align="right" | + 40,3
|-
! DNA
| 16
|  Piero Taruffi
| Ferrari
| align="right" | –
| align="right" | –
|-
! DNA
| 22
|  Princ Bira
| Maserati
| align="right" | –
| align="right" | –
|-
|}

Dirka 

|-
! 1
| 8
|  Luigi Fagioli Juan Manuel Fangio
| Alfa Romeo
| 77
| 3:22:11,0
| 7
| 45
|-
! 2
| 14
|  José Froilán González Alberto Ascari
| Ferrari
| 77
| + 58,2
| 6
| 33
|-
! 3
| 10
|  Luigi Villoresi
| Ferrari
| 74
| +3 krogi
| 4
| 4
|-
! 4
| 26
|  Reg Parnell
| Ferrari
| 73
| +4 krogi
| 9
| 3
|-
! 5
| 2
|  Nino Farina
| Alfa Romeo
| 73
| +4 krogi
| 2
| 2
|-
! 6
| 42
|  Louis Chiron
| Talbot-Lago-Talbot
| 71
| +6 krogov
| 8
|  
|-
! 7
| 46
|  Yves Giraud Cabantous
| Talbot-Lago-Talbot
| 71
| +6 krogov
| 11
|  
|-
! 8
| 44
|  Eugène Chaboud
| Talbot-Lago-Talbot
| 69
| +8 krogov
| 14
|  
|-
! 9
| 48
|  Guy Mairesse
| Talbot-Lago-Talbot
| 66
| + 11 krogs
| 19
|  
|-
! 10
| 6
|  Consalvo Sanesi
| Alfa Romeo
| 58
| + 19 krogov
| 5
|  
|-
! 11
| 24
|  Juan Manuel Fangio Luigi Fagioli
| Alfa Romeo
| 55
| + 22 kroga
| 1
|  
|-
! Ods
| 28
|  Johnny Claes
| Talbot-Lago-Talbot
| 54
| Trčenje
| 12
|  
|-
! Ods
| 40
|  Louis Rosier
| Talbot-Lago-Talbot
| 43
| Prenos
| 13
|  
|-
! Ods
| 38
|  Philippe Étancelin
| Talbot-Lago-Talbot
| 37
| Motor
| 10
|  
|-
! Ods
| 36
|  Aldo Gordini
| Simca-Gordini
| 27
| Motor
| 17
|  
|-
! Ods
| 20
|  Harry Schell
| Maserati
| 23
| Pregrevanje
| 22
|  
|-
! Ods
| 32
|  Maurice Trintignant
| Simca-Gordini
| 11
| Motor
| 18
|  
|-
! Ods
| 12
|  Alberto Ascari
| Ferrari
| 10
| Menjalnik
| 3
|  
|-
! Ods
| 34
|  André Simon
| Simca-Gordini
| 7
| Motor
| 21
|  
|-
! Ods
| 30
|  Robert Manzon
| Simca-Gordini
| 3
| Motor
| 23
|  
|-
! Ods
| 50
|  Onofre Marimón
| Maserati-Milano
| 2
| Motor
| 15
|  
|-
! Ods
| 18
|  Toulo de Graffenried
| Maserati
| 1
| Prenos
| 16
|  
|-
! Ods
| 24
|  Peter Whitehead
| Ferrari
| 1
| Motor
| 20
|  
|}

Viri
 
 Rezultati na silhouet.com

Formula 1 sezona 1951
1951